Baião kan syfta på:

Brasilien 

 Baião, Brasilien, Pará, 
 Baião kommun, Brasilien,

Portugal 

 Baião, Portugal, 
 Baião (freguesia), Porto, 

Robotskapade Brasilienförgreningar